Antonio Maria Ambrogi, o anche Anton Maria Ambrogi (1713-1788) – letterato e latinista italiano
 Domenico Ambrogi (1600 circa-1678) – pittore italiano
 Ersilio Ambrogi (1883-1964) – politico italiano
 Marco Ambrogi, più noto come Melozzo da Forlì (1438-1494), pittore e architetto italiano
 Silvano Ambrogi (1929-1996) – scrittore e sceneggiatore italiano
 Stefano Ambrogi (1960) – attore italiano